В Соединённых Штатах насчитывается четыре округа с названием Старк:
 округ Старк () — штат Иллинойс
 округ Старк () — штат Индиана
 округ Старк () — штат Северная Дакота
 округ Старк () — штат ОгайоНесмотря на разницу в написании названия, все они названы в честь американского генерала Джона Старка (1728—1822).